

Događaji
 Psusenes II. (XXI. dinastija) nasljeđuje na egipatskom prijestolju faraona Siamuna.

Rođenja

Smrti